Dreamcatcher is Engels voor dromenvanger, een object dat zijn oorsprong vindt bij de indianen van Noord-Amerika.

Daarnaast kan Dreamcatcher of Dream Catcher ook nog verwijzen naar:

Dreamcatcher (boek) - een boek van de Amerikaanse auteur Stephen King
Dreamcatcher (film) - de verfilming van het boek van Stephen King uit 2003
Symfonie nr. 3 (Ruders), de derde symfonie van Poul Ruders die als bijnaam Dreamcatcher heeft
Dream Catcher (stripreeks), Luxemburgse stripreeks van John Rech en Andy Genen
Dreamcatcher (groep), een Zuid-Koreaanse meidengroep
Dreamcatcher Company, een Zuid-Koreaans platenlabel

Attracties in pretparken 
Dreamcatcher (Bobbejaanland) - een hangende achtbaan in het Belgische attractiepark Bobbejaanland
Dream Catcher (Attractiepark Slagharen) - een voormalige attractie van het type Vliegend Tapijt in het Nederlandse attractiepark Attractiepark Slagharen